Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1998 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 22 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Martina Hingis et Jana Novotná battent Lindsay Davenport et Natasha Zvereva en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Martina Hingis Jana Novotná||align=center|Victoire|| Lindsay Davenport Natasha Zvereva (2)
|-
|2|| Lindsay Davenport Natasha Zvereva||align=center|Finale'''|| Martina Hingis Jana Novotná (1)
|-
|3|| Arantxa Sánchez Helena Suková||align=center|1/4 de finale|| Lisa Raymond Rennae Stubbs (7)
|-
|4|| Alexandra Fusai Nathalie Tauziat||align=center||| Lori McNeil Chanda Rubin
|-
|5|| Yayuk Basuki Caroline Vis||align=center||| Els Callens Julie Halard
|-
|7|| Lisa Raymond Rennae Stubbs||align=center|1/2 finale|| Martina Hingis Jana Novotná (1)
|-
|8|| Katrina Adams Manon Bollegraf||align=center||| Catherine Barclay Kerry-Anne Guse (14)
|-
|9|| Conchita Martínez Patricia Tarabini||align=center||| Olga Barabanschikova Erika de Lone
|}

|-
|10|| Elena Likhovtseva Ai Sugiyama||align=center||| Arantxa Sánchez Helena Suková (3)
|-
|11|| Naoko Kijimuta Nana Miyagi||align=center||| Martina Hingis Jana Novotná (1)
|-
|12|| Barbara Schett Patty Schnyder||align=center||| Silvia Farina Laura Montalvo
|-
|13|| Sabine Appelmans Miriam Oremans||align=center||| Rita Grande Ginger Helgeson
|-
|14|| Catherine Barclay Kerry-Anne Guse||align=center|1/4 de finale|| Lindsay Davenport Natasha Zvereva (2)
|-
|15|| Florencia Labat Dominique Monami||align=center||| Lindsay Davenport Natasha Zvereva (2)
|-
|16|| Virginia Ruano Pascual Paola Suárez||align=center||| Els Callens Julie Halard
|-
|17|| Mariaan de Swardt Debbie Graham||align=center|1/2 finale|| Lindsay Davenport Natasha Zvereva (2)
|}

|-
|1|| Cara Black Irina Selyutina||align=center||| Yayuk Basuki Caroline Vis (5)
|-
|2|| Maureen Drake Lilia Osterloh||align=center||| Florencia Labat Dominique Monami (15)
|}

|-
|1|| Samantha Smith Joanne Ward||align=center||| Radka Bobková Caroline Schneider
|-
|2|| Karen Cross Louise Latimer||align=center||| Caroline Dhenin Émilie Loit
|-
|3|| Helen Crook Victoria Davies||align=center||| Nannie De Villiers Lisa McShea
|-
|4|| Lucie Ahl Amanda Wainwright||align=center||| Amy Frazier Katie Schlukebir
|}

|-
|1|| Brie Rippner Jessica Steck||align=center||| Sonya Jeyaseelan Rene Simpson
|-
|2|| Tathiana Garbin Adriana Serra Zanetti||align=center||| Janet Lee Wang Shi-Ting
|}

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1998
Wimbledon Double dames
Sport en Angleterre en 1998
Tennis en juin 1998
Tennis en juillet 1998